Оропе́дио-Ласи́тион () — община в Греции, на востоке Крита. Входит в периферийную единицу Ласитион в периферии Крит. Население общины 2387 жителей по переписи 2011 года. Площадь 129,976 квадратного километра. Плотность 18,36 человека на квадратный километр. Административный центр — Цермиадон. Димархом на местных выборах 2014 года избран Иоанис Стефанакис ().

Название получила от плато  ().

Административное деление 

Община (дим) Оропедио-Ласитион включает 11 сообществ.

Примечания 

Димы Крита